Die Liste der Mittelschulen in Niederösterreich listet alle öffentlichen und privaten Mittelschulen in Niederösterreich.

Die Mittelschule stellt die Pflichtschule für die 10- bis 14-Jährigen dar und ersetzt alle bisherigen Formen der Neuen Mittelschule bzw. der Hauptschule.

Quelle 
 Schulensuche auf Schulen online, abgerufen am 23. August 2020

Einzelnachweise 

!
Liste (Bildungseinrichtungen)
Mittelschule in Österreich